Clairefontaine, Arlon belgiumi település városrésze
Clairefontaine-i apátság, itt fekvő épület
Clairefontaine-i Miasszonyunk apátság, a városrész közelében fekvő épület
Clairefontaine, a Francia Labdarúgó-szövetség edzőközpontja

Hasonló nevű helyek
Clairfontaine, település Franciaországban, Pikárdia régióban
Étival-Clairefontaine, település Franciaországban, Lotaringia régióban
Clairefontaine, a településen lévő papírgyár
Gare d’Étival-Clairefontaine, a település vasútállomása
Clairefontaine-en-Yvelines, település Franciaországban, Île-de-France régióban